Dit is een lijst van planetoïden 22801-22900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (22801) - || 1999 NP39|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (22802) - || 1999 PK6|| 13 augustus 1999 || LONEOS
|-
| (22803) - || 1999 RV || 4 september 1999 || CSS
|-
| (22804) - || 1999 RZ1|| 6 september 1999 || K. Korlević
|-
| (22805) - || 1999 RR2|| 6 september 1999 || CSS
|-
| (22806) - || 1999 RZ3|| 4 september 1999 || CSS
|-
| (22807) - || 1999 RK7|| 3 september 1999 || Spacewatch
|-
| (22808) - || 1999 RU12|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (22809) - || 1999 RL13|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (22810) - || 1999 RQ14|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (22811) - || 1999 RS15|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (22812) - || 1999 RY15|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (22813) - || 1999 RY17|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (22814) - || 1999 RJ18|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (22815) - || 1999 RN18|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (22816) - || 1999 RL21|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (22817) - || 1999 RC23|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (22818) - || 1999 RX25|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (22819) - || 1999 RY26|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (22820) - || 1999 RM31|| 9 september 1999 || K. Korlević
|-
| (22821) - || 1999 RS33|| 2 september 1999 || G. Bell, G. Hug
|-
| (22822) - || 1999 RT35|| 12 september 1999 || K. Korlević
|-
| (22823) - || 1999 RN38|| 13 september 1999 || K. Korlević
|-
| (22824) von Neumann || 1999 RP38|| 12 september 1999 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (22825) - || 1999 RO39|| 13 september 1999 || T. Stafford
|-
| (22826) - || 1999 RR42|| 14 september 1999 || K. Korlević
|-
| (22827) - || 1999 RQ45|| 8 september 1999 || T. Pauwels
|-
| (22828) - || 1999 RF50|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (22829) - || 1999 RH52|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (22830) - || 1999 RW52|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (22831) - || 1999 RF53|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (22832) - || 1999 RM54|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (22833) - || 1999 RR75|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (22834) - || 1999 RL76|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (22835) - || 1999 RT88|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (22836) - || 1999 RH89|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (22837) - || 1999 RR90|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (22838) - || 1999 RF91|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (22839) - || 1999 RW92|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (22840) - || 1999 RB98|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (22841) - || 1999 RK105|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (22842) - || 1999 RC107|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (22843) - || 1999 RF107|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (22844) - || 1999 RU111|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (22845) - || 1999 RA115|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (22846) - || 1999 RN120|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (22847) - || 1999 RO121|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (22848) - || 1999 RJ125|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (22849) - || 1999 RZ125|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (22850) - || 1999 RZ126|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (22851) - || 1999 RX127|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (22852) - || 1999 RN129|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (22853) - || 1999 RH130|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (22854) - || 1999 RY131|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (22855) - || 1999 RG139|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (22856) - || 1999 RX142|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (22857) - || 1999 RJ143|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (22858) - || 1999 RV143|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (22859) - || 1999 RF146|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (22860) - || 1999 RA149|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (22861) - || 1999 RY149|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (22862) - || 1999 RG152|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (22863) - || 1999 RJ152|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (22864) - || 1999 RO161|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (22865) - || 1999 RQ173|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (22866) - || 1999 RQ179|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (22867) - || 1999 RZ184|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (22868) - || 1999 RX187|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (22869) - || 1999 RP190|| 10 september 1999 || LINEAR
|-
| (22870) Rosing || 1999 RO193|| 14 september 1999 || C. W. Juels
|-
| (22871) - || 1999 RX193|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (22872) - || 1999 RM194|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (22873) - || 1999 RR194|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (22874) - || 1999 RO197|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (22875) - || 1999 RB198|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (22876) - || 1999 RR198|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (22877) - || 1999 RR200|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (22878) - || 1999 RA202|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (22879) - || 1999 RJ211|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (22880) - || 1999 RL224|| 7 september 1999 || LONEOS
|-
| (22881) - || 1999 RJ227|| 5 september 1999 || Spacewatch
|-
| (22882) - || 1999 RV230|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (22883) - || 1999 RC231|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (22884) - || 1999 RK236|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (22885) - || 1999 RS239|| 8 september 1999 || LONEOS
|-
| (22886) - || 1999 SB2|| 18 september 1999 || LINEAR
|-
| (22887) - || 1999 SX3|| 29 september 1999 || K. Korlević
|-
| (22888) - || 1999 SL4|| 29 september 1999 || K. Korlević
|-
| (22889) - || 1999 SU7|| 29 september 1999 || LINEAR
|-
| (22890) - || 1999 SF8|| 29 september 1999 || LINEAR
|-
| (22891) - || 1999 SO11|| 30 september 1999 || CSS
|-
| (22892) - || 1999 SV16|| 29 september 1999 || CSS
|-
| (22893) - || 1999 SD18|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (22894) - || 1999 TW || 1 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (22895) - || 1999 TV5|| 6 oktober 1999 || D. K. Chesney
|-
| (22896) - || 1999 TU6|| 6 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (22897) - || 1999 TH7|| 6 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (22898) - || 1999 TF12|| 10 oktober 1999 || S. Sposetti
|-
| (22899) - || 1999 TO14|| 11 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (22900) Trudie || 1999 TW14|| 11 oktober 1999 || C. W. Juels|}

Planetoïdenlijsten